Wien-Marathon steht für:

 Vienna City Marathon (bis 1993 Frühlingsmarathon Wien), seit 1984 stattfindender Stadtmarathon in Wien
 Wiener Herbstmarathon, seit 2003 stattfindender Marathon im Wiener Prater